Augustinus van Hippo, Italiaanse aanduiding van deze christelijke heilige
 Sant'Agostino (Ferrara), gemeente in de Italiaanse provincie Ferrara
 Sant'Agostino (metrostation) van de metro van Milaan
 Sant'Agostino (Rome), basiliek in de Italiaanse stad Rome